A 2009-es WTCC olasz nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2009. szeptember 20-án rendezték meg a Autodromo Enzo e Dino Ferrari-n, Imolában, Olaszországban.

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Olasz
Autóversenyzés Olaszországban
Imola sportélete